Teutenberg est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme

Famille Teutenberg, coureur cyclistes 
 Ina-Yoko Teutenberg (1974-), coureuse cycliste allemande ;
 Lars Teutenberg (1970-), coureur cycliste allemand ;
 Lea Lin Teutenberg (1999-), coureuse cycliste allemande ;
 Tim Torn Teutenberg (2002-), coureur cycliste allemand ;
 Sven Teutenberg (1972-), coureur cycliste allemand ;

Autres personnalités 
  (1840-1933), tailleur de pierre, sculpteur, graveur, médailleur et bijoutier néo-zélandais ;
  (1977-), journaliste allemande et rédactrice en chef de télévision.

Patronyme germanique